Esta es una línea de tiempo de la investigación sobre el VIH/sida, incluyendo los hechos previos a su identificación como tal el 5 de junio de 1981. 

Los decesos ocurridos antes del descubrimiento del virus (en 1981) fueron confirmados por análisis realizados a las muestras de sangre conservadas y por esa razón, los fallecimientos deben observarse con esta aclaración.

Origen y expansión antes del hallazgo 
Los investigadores estiman que el virus de la inmunodeficiencia humana se originó a inicios del siglo XX como fecha más temprana y de una mutación del virus de inmunodeficiencia en simios (SIV), que se transmitió a los humanos en África Central por comer la carne animal. Más específicamente, se cree que de los subtipos de VIH, fue particularmente el grupo M del VIH-1; el mismo que causó la actual pandemia de VIH/sida.

Años 1920 
Los científicos estiman que el VIH ya circulaba en Léopoldville, actual Kinsasa, masivamente en los años 1920.

1959 
El primer caso sabido de VIH en un humano, ocurrió en un hombre que murió en el Congo Belga y sus muestras de sangre aún preservadas confirman que tuvo la infección de VIH.

El 28 de junio en la ciudad de Nueva York, el haitiano Ardouin Antonio de 49 años y empleado de un navío, murió de Pneumocystis carinii , una enfermedad estrechamente asociada con el SIDA. Gordon Hennigar, quién examinó posmortem el cuerpo del hombre, dijo haber encontrado "el primer caso informado de una Pneumocystis carinii en un adulto". Por ser tan inusual, los pulmones de Ardouin fueron preservados para un estudio más idóneo en el futuro. El caso fue publicado en dos revistas médicas en ese tiempo y Hennigar ha sido citado en numerosas publicaciones afirmando creer que Ardouin muy probablemente murió de SIDA.

Años 1960 
Se descubre el VIH-2 en África Occidental, el primero de los subtipos de VIH. Actualmente se cree que tuvo origen en los mangabey grises, unos monos de Guinea-Bisáu.

En 1964 Jerome Horwitz de Barbara Ann Karmanos Instituto de Cáncer y la Escuela Universitaria Estatal Wayne de Medicina sintetizaron AZT bajo una subvención del Instituto Nacionales de Salud Estadounidense (NIH). AZT Era originalmente pretendido como un anticancer fármaco.

Los estudios genéticos del virus pueden confirmar, antes no, que el VIH llegó a América en 1966. En ese año, muchos haitianos trabajaban en el Congo y proporcionaron una clara oportunidad de infección.

Infección en los Estados Unidos 
En 2003, un análisis de VIH realizado a sangre de 1968 y comparada a índices de mutación sabida, sugiere que el virus llegó a los Estados Unidos en este año. Esto es, aun así, contradicho por el área estimada de tiempo de infección inicial de Robert Rayford quién era más probablemente infectado alrededor 1959.

En 1969 un adolescente de Saint Louis (Misuri), identificado como Robert Rayford, muere de una enfermedad que desconcierta a sus doctores. Dieciocho años más tarde (1987), biólogos moleculares de la Universidad Tulane encuentran sus muestras de sangre; analizan y encuentran VIH positivo.

Años 1970 
En enero de 1976 una niña de 9 años, Arvid Noe, es el primer niño (que se tengan registros) fallecido de sida. Su padre, un marinero noruego que contrajo VIH en África durante los años 1960, muere en april y su madre en diciembre.

En 1977 muere el danés Grethe Rask, contrajo el virus en África y es el primer médico fallecido del que se tengan registros. Ese mismo año una mujer de San Francisco, que es una meretriz, da nacimiento al primero de tres niños que más tarde serán diagnosticados con sida (la sangre de los niños fue analizada después de sus muertes y reveló infección de VIH). La madre murió de sida en mayo de 1987.

En 1978 un hombre portugués (Señor José) muere; más tarde es confirmado como la primera infección conocida de VIH-2. Se cree que se expuso a la enfermedad en Guinea-Bissau en 1966.

En 1979 sucede un renombrado caso temprano de sida en los Estados Unidos (un test realizado a tejidos almacenados confirmaron que había contraído VIH-1); una niña de cinco años muere en Nueva Jersey. Su madre es una chica de dieciséis años adicta a la heroína, quién tuvo socios sexuales múltiples.
 Una mujer dominicana de 30 años muere en el Hospital Monte Sinaí de la ciudad de Nueva York.

Años 1980 
El 24 de abril de 1980 se informa al Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, que el residente de San Francisco Ken Horne presenta sarcoma de Kaposi y el hongo cryptococcus neoformans. Al siguiente año, el CDC identifica a Horne como el primer paciente de la epidemia de sida en los Estados Unidos.

Una persona danesa homosexual de 36 años, sexualmente activa, es diagnosticada en el Rigshospitalet de Copenhague con neumonía por Pneumocystis. Siendo el primer caso positivo de Escandinavia.

En diciembre, el maestro de escuela Rick Wellikoff muere de sida en la Ciudad de Nueva York y es el 4.º ciudadano americano fallecido por la enfermedad (conocido). Mientras que en París mueren dos mujeres, una congoleña y una francesa, de neumonía por Pneumocystis en el Hospital de Bernard del Claude.

1981 
El 18 de mayo de 1981 Lawrence Mass se convierte en el primer periodista del mundo en escribir sobre la epidemia, en el New York Native, un diario gay. Un informante gay, escuchó a su médico mencionar que algunos hombres gays estaban siendo tratados en unidades de cuidados intensivos en la ciudad de Nueva York por una neumonía extraña. "Los Rumores de enfermedad en gran parte Infundados" era el titular del artículo de la Mass. Mass repitió las afirmaciones de un funcionario de salud pública de la ciudad de Nueva York de que no hubo una ola de enfermedades que se extendiera por la comunidad gay. En este punto, sin embargo, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) estado recopilando información durante aproximadamente un mes sobre el brote que la fuente de Mass desestimó.

El 5 de junio el CDC informa que cinco hombres gay tienen neumonía por Pneumocystis en Los Ángeles.

El 3 de julio, un artículo de The New York Times lleva el titular: "Cáncer raro visto en 41 homosexuales". El artículo describe casos de sarcoma de Kaposi encontrados en 41 hombres homosexuales de la Ciudad de Nueva York y San Francisco.
Septiembre, el autoproclamado "chico del cartel del sida" Bobbi Campbell es diagnosticado con sarcoma de Kaposi en San Francisco.
En octubre es reportado el primer caso en España, un hombre gay de 35 años. Murió poco después.
12 de diciembre: se reporta el primer caso en el Reino Unido.
Uno de los primeros pacientes reportados que murió de SIDA (diagnóstico presuntivo) en los EE. UU. se informa en la revista Gastroentereology. Louis Weinstein, el médico tratante, escribió que "la incompetencia inmunológica, relacionada con la enfermedad o la terapia, o ambas ... aunque se sospecha, no se pudo probar..."

En total, se sabe que 337 personas habían tenido la enfermedad, 321 adultos y 16 niños menores de 13 años y de ellos 130 habían muerto a causa de la enfermedad.

1982 
En enero de 1982 se funda la organización de servicio Gay Men's Health Crisis, en la Ciudad de Nueva York por Larry Kramer.

El 18 de junio se informa que "La exposición a alguna sustancia (en lugar de un agente infeccioso) puede eventualmente conducir a una inmunodeficiencia, entre un subconjunto de la población masculina homosexual que comparte un estilo de vida particular"." La exposición a estimulantes sexuales inhalantes, estimulantes del sistema nervioso central y una variedad de otras drogas "callejeras" era común entre los hombres pertenecientes al grupo de casos de SK y PCP en los condados de Los Ángeles y Orange."

En julio Terry Higgins se convierte en una de las primeras personas en morir de enfermedades relacionadas con el sida en el Reino Unido, lo que motivó la fundación en noviembre de lo que se convertiría en Terrence Higgins Trust.
9 de julio, el CDC informa sobre un grupo de infecciones oportunistas (OI) y sarcoma de Kaposi entre los haitianos que ingresaron recientemente a los Estados Unidos.

El 27 de julio, el término SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) se propone en una reunión en Washington D. C. de líderes de la comunidad gay, burócratas federales y los CDC para reemplazar el GRID (inmunodeficiencia relacionada con homosexuales), ya que la evidencia mostró que no era específico para homosexuales.

En agosto se detecta el primer caso en Italia. Pocos meses después sucede lo mismo en Brasil, Canadá y Australia; éste último diagnosticado en el hospital de St Vincent en Sídney.

El 24 de septiembre, el CDC define un caso de SIDA como una enfermedad, al menos moderadamente predictiva de un defecto en la inmunidad mediada por células, que ocurre en una persona sin una causa conocida de disminución de la resistencia a esa enfermedad. Tales enfermedades incluyen KS, PCP y OI grave. Se considera que los diagnósticos se ajustan a la definición de caso solo si se basan en métodos suficientemente confiables (generalmente histología o cultivo). Algunos pacientes que se consideran casos de SIDA debido a enfermedades que solo predicen moderadamente inmunodeficiencia celular pueden no ser realmente inmunodeficientes y pueden no ser parte de la epidemia actual.

El 10 de diciembre, un bebé en California se enferma en el primer caso conocido de contraer sida por una transfusión de sangre.

1983 
En enero de 1983 la francesa Françoise Barré-Sinoussi, en el Instituto Pasteur de París, aísla un retrovirus que mata las células T del sistema linfático de un paciente gay con sida. En los meses siguientes, lo encontraría en más pacientes homosexuales y hemofílicos. Este retrovirus recibiría varios nombres, incluyendo LAV y HTLV-III antes de ser nombrado VIH en 1986.

En marzo el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos emite pautas de detección de donantes; los grupos de alto riesgo de SIDA no deben donar sangre o plasma. Se atribuye la medida a Paul Volberding, luego presidente de la Sociedad Internacional de SIDA (IAS).

Se detecta el primer caso en Colombia (una trabajadora sexual de Cali, diagnosticada con VIH en el Hospital Universitario de Cartagena), en México (aunque el VIH luego fue localizado ya en 1981) y en Portugal. Mientras, ocurre la primera muerte por sida en Australia (en la ciudad de Melbourne).

La técnica de PCR (reacción en cadena de la polimerasa) es desarrollada por Kary Mullis; es ampliamente utilizada en la búsqueda del VIH.

Mueren Jobriath y Klaus Nomi; convirtiéndose en los primeros músicos, de fama internacional, víctimas del sida.

1984 
A mediados de enero de 1984, se detecta el primer caso de infección de VIH en Filipinas.

En febrero muere el primer escritor por sida, el argentino Julio Cortázar. La enfermedad no fue hecha pública sino recién hasta 2001 por su colega uruguaya Cristina Peri Rossi, Cortázar se contagió por una transfusión de sangre en Francia.

En marzo fallece Gaëtan Dugas debido a enfermedades relacionadas con el SIDA. Era un asistente de vuelo franco-canadiense que fue identificado falsamente como el paciente 0 debido a su ubicación central y un estudio científico que analizó a 40 estadounidenses infectados de varias ciudades americanas.

El 23 de abril la secretaria de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Margaret Heckler, anuncia en una rueda de prensa que un científico americano, Robert Gallo, ha descubierto falsamente la causa probable del sida: el retrovirus se denominará posteriormente virus de la immunodeficiencia humana o VIH en 1986. También declara que una vacuna estará disponible dentro de dos años.

En junio muere de sida el primer filósofo, el francés Michel Foucault. Reconocido como una de las mentes más brillantes del siglo.

El 6 de septiembre se estrena en San Francisco The AIDS Show, el primer documental sobre el VIH/sida. En 1986 se estrenará, con el mismo nombre, la versión actualizada y definitiva.

En diciembre Ryan White es diagnosticado con SIDA por un médico que le practicaba una extirpación pulmonar parcial. El joven se infectó con el VIH a partir de hemoderivados que le fueron administrados de forma regular como parte de su tratamiento para la hemofilia. Cuando la escuela pública a la que asistió, Western Middle School en Russiaville (Indiana), se enteró de su enfermedad; hubo una enorme presión por parte de los padres y el profesorado para que le prohibieran la entrada a las instalaciones escolares. Debido al temor generalizado al SIDA y la falta de conocimiento médico, el director y la junta escolar asintieron. Su familia presentó una demanda, buscando revocar la prohibición.

1985 
El 2 de marzo de 1985, la FDA aprueba la técnica ELISA como la primera prueba disponible comercialmente para detectar el VIH en sangre. Detecta los anticuerpos qué el cuerpo produce en respuesta a la exposición al VIH y, en primer lugar, está diseñado para usarse en toda la sangre y el plasma donados destinados a transfusión y fabricación de productos.

En de abril se estrena en la ciudad de Nueva York la obra The Normal Heart de Larry Kramer y en julio, APLA Health organiza la primera caminata contra el SIDA del mundo en los estudios de Paramount Pictures. Más de 4.500 personas ayudaron a la Caminata a superar su meta de $ 100.000, recaudando $673.000.

El 17 de septiembre el presidente americano Ronald Reagan, menciona públicamente al sida por primera vez; cuándo un reportero le preguntó sobre la falta de fondos para la investigación médica durante una conferencia de prensa. Dos días después, se lleva a cabo el primer Compromiso con la Vida en Los Ángeles y recauda más de $ 1 millón. Elizabeth Taylor fue la anfitriona del evento y dijo: "Esta noche es el inicio de mi guerra personal contra esta enfermedad, el sida."

Mueren el actor Rock Hudson (59 años), quien fue la primera celebridad americana en anunciar públicamente tener la enfermedad, y el músico Ricky Wilson (32 años), guitarrista de la banda estadounidense The B-52's.

En octubre se lleva a cabo en Bangui una conferencia de oficiales de salud pública, representantes de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y miembros de la Organización Mundial de la Salud, que definen a las personas con sida en África como aquellas sintómaticas con: "fiebres prolongadas por un mes o más, pérdida de peso de encima del 10% y diarrea prolongada".

Fueron detectados los primeros casos en la República Popular China.

En Atlanta (Estados Unidos) se realiza la I Conferencia Internacional sobre el Sida, que luego será organizada por la Sociedad Internacional de SIDA. Actualmente dicha Conferencia es la reunión de expertos del sida más importante y prestigiosa del mundo.

El 11 de noviembre la NBC transmite en el horario de máxima audiencia An Early Frost, la primera película que trata sobre el sida en la historia. John Erman como director y protagonizada por Aidan Quinn.

1986 
El VIH (virus de la immunodeficiencia humana) es adoptado como el nombre oficial del retrovirus causante del sida, el mismo que fue identificado por el francés Luc Montagnier en 1983 y el americano Robert Gallo en 1984. Previamente fue nombrado por ellos respectivamente: LAV (virus asociado a la linfadenopatía) y HTLV-III (virus linfotrópico T humano, tipo III).

El 14 de enero de 1986 el director del NIAID estadounidense, Anthony Fauci, anuncia que: "un millón de americanos ya han sido infectados con el virus y que este número saltará a al menos 2 millones o 3 millones dentro de 5 a 10 años...". Un mes después, el presidente Reagan ordena a su Cirujano General C. Everett Koop preparar un informe del sida en el país y; sin dejar que los asesores de política nacional de Reagan revisen el informe, Koop lo publica mediante una rueda de prensa en octubre.

El abogado estadounidense Geoffrey Bowers es despedido de la empresa Baker McKenzie, después de que aparecieran en su rostro lesiones de sarcoma de Kaposi. Bowers demandó a su empleador en uno de los primeros juicios por serofobia y estos acontecimientos luego fueron mostrados en la película Filadelfia.

Fallecieron los estadounidenses Roy Cohn (59 años); abogado que junto a su familia negaron la enfermedad hasta el final, el diseñador de moda Perry Ellis; que intentó ocultarlo y Gia Carangi (26 años); quien si lo hizo público, siendo la primera mujer célebre en anunciarlo y la primera supermodelo víctima.

Se detectaron los primeros casos en India y la Unión Soviética.

Freddie Mercury es diagnosticado con sida. El 9 de agosto la banda británica Queen da su último concierto con él, ante más de 120.000 personas.

1987 
En 1987 la FDA aprobó la Zidovudina (AZT), siendo el primer fármaco antiretroviral disponible para tratar el VIH/sida en la historia. En abril aprueba la técnica Western blot como una prueba más precisa para la presencia de anticuerpos contra el VIH que la prueba ELISA y el 18 de agosto sancionó el primer ensayo clínico para probar un candidato a vacuna contra el VIH del VIH en un participante de la investigación.

Se detecta el primer caso, conocido, en Nicaragua.

En marzo el grupo de defensa de acción directa ACT UP es fundado por Larry Kramer en la ciudad de Nueva York. Randy Shilts publica su libro de periodismo de investigación Y la banda tocó en, que narra el descubrimiento y la propagación del VIH/sida entre 1980 y 1985, la indiferencia del gobierno estadounidense y las luchas políticas internas a lo que inicialmente se percibió como una enfermedad gay.

Murieron los americanos: Liberace músico de 67 años, Tom Waddell fundador de los Gay Games (49 años) y el actor Charles Ludlam (44 años).

1988 
En mayo los Estados Unidos envía a su población (107.000.000 de hogares), una versión condensada de ocho páginas de un informe del sida que brinda consejos explícitos sobre cómo protegerse del SIDA.

En noviembre la CBS estrena su película: Ve hacia la Luz, una de los primeras en retratar el sida. Linda Hamilton y Richard Thomas son los protagonistas.

Mueren el actor pornográfico estadounidense John Holmes (43 años), el cantante de disco Sylvester (41 años) y los músicos argentinos de rock: Miguel Abuelo (42 años) y Federico Moura (37 años).

El 1 de diciembre, se conmemora el primer Día Mundial de la Lucha contra el Sida en la historia. Se escoge la fecha, cuando hubiere sido más conveniente el 5 de junio, para evitar distraer el tema con las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

1989 
Se emite la película The Ryan White Story, protagonizada por Judith Light y Lukas Haas. Otra película más importante The Littlest Victims, narra biográficamente a James Oleske: el primer médico estadounidense en descubrir el sida en los recién nacidos durante los primeros años de la enfermedad, cuando muchos pensaban que solo se estaba propagando a través de la actividad sexual de hombre a hombre.

El médico canadiense Bernard Belleau descifra la optimización del AZT y esto permite el desarrollo de la lamivudina, fármaco importantísimo que será aprobado en 1995.

Se publica Covering the Plague de James Kinsella, que proporciona una mirada mordaz sobre cómo los medios de comunicación confundieron la historia del sida.

Los fallecimientos conmocionan: el escritor británico Bruce Chatwin (48 años), la actriz estadounidense Amanda Blake (60 años) quien se convierte en la primera estrella de cine femenina y Tim Richmond; un joven piloto de NASCAR (34 años).

Años 1990 
El Congreso estadounidense, inspirado en la muerte del estudiante Ryan White (18 años), promulgó la Ley de Emergencia Integral de Recursos contra el SIDA. Es todavía el programa de salud más grande financiado por aquel gobierno (excluyendo Medicaid).

Tuvo lugar en la ciudad californiana de San Francisco, la VI Conferencia Internacional sobre el Sida. El americano Paul Volberding, quien cuestionó la toxicicidad del AZT, es elegido nuevo presidente del IAS.

En 1990 murieron el actor británico Ian Charleson (40 años), el artista estadounidense Keith Haring (31 años), el cantante brasilero Cazuza (32 años) y el músico estadounidense Tom Fogerty (48 años): guitarrista de la banda de rock Creedence Clearwater Revival.

1991 
Frank Moore, artista estadounidense, crea el lazo rojo. Actores lo harán mundialmente famoso durante los Premios Tony.

El baloncestista americano Magic Johnson, considerado uno de los mejores de la historia, anuncia públicamente que es VIH positivo.

Se celebra en Florencia, Italia, la VII Conferencia Internacional sobre el SIDA. Se informa que hay casos en 160 países y 5.000 personas se contagian cada 24 horas.

Kimberly Bergalis, una joven estadounidense que contrajo la enfermedad por su dentista seropositivo en 1987 y pesa solo 32 kg, habla en el congreso de su país sobre el caso y este promulga una ley que suspende la práctica de los trabajadores de la salud VIH positivos.

Fallecieron en 1991 la joven Bergalis (23 años) y dos de los músicos más trascendentes del siglo; el americano Miles Davis (65 años) y el británico Freddie Mercury (45 años).

1992 
En Ámsterdam (Países Bajos) se lleva a cabo la VIII Conferencia Internacional sobre el Sida, que proclama la introducción de las primeras terapias farmacológicas combinadas para el VIH. El belga Peter Piot, un descubridor del ebolavirus, es elegido nuevo presidente del IAS.

El actor británico Ian McKellen financia el centro de VIH/sida del Hospital Real Gratuito (ubicado en Londres) y lo nombra en homenaje a Ian Charleson.

En 1992 mueren: el activista Ron Woodroof (42 años) quien creó un club de compradores para la adquisición de medicamentos en Dallas (su historia será plasmada en la película Dallas Buyers Club), el cantante australiano Peter Allen (48 años), la activista filipina Dolzura Cortez, el escritor ruso Isaac Asimov (72 años), los actores americanos Robert Reed (59 años), Denholm Elliott (70 años) y Anthony Perkins (60 años).

1993 
En Berlín, Alemania tiene lugar la IX Conferencia Internacional sobre el Sida con 14.000 participantes. Informa que los resultados del ensayo Concorde de monoterapia con AZT no muestran ningún beneficio a medio o largo plazo; por lo que proclama el cese del tratamiento y alerta que el impacto económico de la pandemia es cada vez más evidente.

Se publica el álbum musical No Alternative a beneficio de la lucha contra la enfermedad, que incluye la canción Sappy de la banda más importante del momento: Nirvana.

Fallecen en 1993: el bailarín de ballet ruso Rudolf Nuréyev (54 años), considerado el más grande del siglo XX y el tenista americano Arthur Ashe (49 años).

1994 
En Yokohama (Japón) se lleva a cabo la X Conferencia Internacional sobre el Sida bajo graves denuncias de serofobia. El australiano David A. Cooper es elegido nuevo presidente del IAS y dispone que, debido a los escasos avances desde el año anterior, la conferencia se realizará cada dos años.

Sarah Jane's, activista y educadora filipina de 19 años, admite públicamente que contrajo el VIH y se convirtió en la segunda en hacerlo tras Dolzura Cortez. Su vida fue plasmada en una película.

Murieron los americanos: el escritor Randy Shilts (42 años), el actor Dack Rambo (52 años) y la activista Elizabeth Glaser (47 años).

1995 
Son puestos a la venta los fármacos lamivudina y Saquinavir; el primer inhibidor de la proteasa. La terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA) se hace posible y en dos años se frenan súbitamente las muertes por sida en el mundo desarrollado.

El rapero británico Ice MC y la cantante italiana Alexia lanzan el sencillo «Russian Roulette», canción de eurodance (género más popular de la época) que advierte sobre contagiarse de VIH.

El americano Jeff Getty se convierte en la primera persona en recibir un trasplante de médula ósea de un babuino como procedimiento experimental para tratar su infección por VIH. El injerto no funcionó, pero Getty experimentó cierta reducción de los síntomas antes de morir de insuficiencia cardíaca después del tratamiento contra el cáncer en 2006.

Murieron el DJ británico Kenny Everett (50 años) y los americanos: el rapero Eazy-E (31 años), el cantante Jimmy McShane (37 años) de la banda Baltimora y el político Michael Hess (43 años); cuya historia será retratada en la película Philomena.

1996 
Se lanza el sencillo Love Message, canción que advierte del VIH y fue interpretada por algunos de los artistas más importantes de la electronic dance music.

El descubrimiento de Robert Gallo de que algunos compuestos naturales conocidos como quimioquinas pueden bloquear el VIH y detener la progresión del sida, es aclamado por Science como uno de los avances científicos más importantes de 1996.

Se descubre el CCR5-Δ32, un alelo del CCR5, ocasionante de la resistencia del VIH a ciertos fármacos.

En Vancouver, Canadá, se lleva a cabo la XI Conferencia Internacional sobre el Sida donde se proclama a la triple terapia como la principal arma. La Terapia Antirretroviral Altamente Activa (HAART) logró negativizar la carga viral y le quitó al VIH el ser una enfermedad mortal.

El químico egipcio Raymond Schinazi junto a científicos estadounidenses de la Universidad Emory descubren la emtricitabina. En 2003 saldrá al mercado como antirretroviral.

En noviembre Brasil promulga su ley 9.313, otorgando el derecho a la medicación gratuita para cada brasilero seropositivo. Mientras, Reino Unido calcula que más de 3 millones de personas contrajeron el virus ese año.

1997 
Según la definición de Bangui, el número acumulativo de casos de sida notificados por la OMS desde 1980 hasta 1997 para toda África es de 620.000.

El presidente francés Jacques Chirac se dirigió a la principal conferencia sobre el SIDA de África y pidió a las naciones más ricas del mundo que crearan un fondo de apoyo a la terapia del SIDA para ayudar al continente, ya que lucha por cuidar de dos tercios de las personas del mundo con SIDA sin el beneficio de las costosas terapias. El mandatario invitó a otros países, especialmente a las naciones europeas, a crear un fondo que ayudaría a aumentar el número de estudios y experimentos sobre el SIDA.

Muere el boxeador argentino y excampéon mundial, siendo el primero, Ubaldo Sacco (41 años).

1998 
En Ginebra (Suiza) se lleva a cabo la XII Conferencia Internacional sobre el Sida. El canadiense Mark Wainberg es elegido nuevo presidente del IAS.

Durante el Día de los Derechos Humanos, se funda la organización Treatment Action Campaign (TAC) y lanza una masiva campaña para bregar por un mayor acceso al tratamiento del VIH para todos los sudafricanos, mediante la sensibilización y comprensión del público sobre los problemas relacionados con la disponibilidad, asequibilidad y uso de tratamientos contra el VIH. Inicia su campaña contra la opinión de que el sida es «una sentencia de muerte».

1999 
Los estudios sugieren que un retrovirus, SIVcpz (virus de la inmunodeficiencia de los simios) del chimpancé común, pudo haber pasado a las poblaciones humanas en África ecuatorial durante el siglo XX y se convirtió en varios subtipos de VIH.

Edward Hooper publica un libro titulado «The River», en el que acusa a los médicos que desarrollaron y administraron la vacuna contra la poliomielitis en África en los años 1950 de iniciar involuntariamente la epidemia del SIDA. Esta hipótesis recibió mucha publicidad. Más tarde fue refutado por estudios que demostraron los orígenes del VIH como una variante mutada de un virus de inmunodeficiencia en simios que es letal para los humanos.

Años 2000 

Para el año 2000 la Organización Mundial de la Salud estima que entre el 15% y 20% de las infecciones de VIH, en todo el mundo, son el resultado de transfusiones de sangre, donde los donantes no fueron analizados para VIH.

Fallecen los músicos: la cantante israelí Ofra Haza (42 años) y el guitarrista español Julián Infante (43 años).

En junio médicos descubren que los antiretrovirales pueden causar trastorno bipolar, luego de tratar a Sarah Jane Salazar (paciente de 25 años) quien estaba internada en el Centro Nacional para la Salud Mental y falleció de sida.

En Durban, Sudáfrica, se lleva a cabo la XIII Conferencia Internacional sobre el Sida y allí el italiano Stefano Vella es elegido nuevo presidente de la Sociedad Internacional de SIDA (IAS).

2001 
España informa que en cuatro años (1996–2000), las muertes por sida se han reducido un 72% con la triple terapia.

El 21 de septiembre la FDA americana otorga licencias para los primeros sistemas de prueba de ácido nucleico (NAT), destinados a la detección en donaciones de sangre y plasma.

2002 
La FDA estadounidense aprueba el primer kit de diagnóstico rápido del VIH. La prueba tiene una precisión del 99.6 %, puede proporcionar resultados en tan solo veinte minutos, se puede usar a temperatura ambiente y no requiere equipo médico especializado. La movilidad y la velocidad del kit permitieron una mayor difusión del uso de la prueba de detección del VIH.

En Barcelona (España) se lleva a cabo la XIV Conferencia Internacional sobre el Sida y allí el neerlandés Joep Lange es elegido nuevo presidente de la IAS.

2003 
El·presidente estadounidense George W. Bush inicia un Plan de emergencia para el alivio del Sida, por el cual su oficina proporciona medicina para 2 millones de africanos.

2004 
Sucede un caso impactante de ETS en la industria del porno, cuando los actores Miss Arroyo, Jessica Dee, Darren James y Lara Roxx dan positivo de VIH.

En Bangkok (Tailandia) se lleva a cabo la XV Conferencia Internacional sobre el Sida y allí la estadounidense Helene Gayle se convierte en la primera mujer y persona negra en asumir la presidencia de la IAS.

El experto Anthony Fauci, director del NIAID, informa: «el riesgo individual de contraer el VIH y experimentar una progresión rápida de la enfermedad; no es uniforme dentro de las poblaciones». Esto es ratificado científicamente hasta la actualidad.

2005 
Los CDC estadounidenses aceptan la Profilaxis Posterior a la Exposición para todas las personas expuestas al VIH por violaciones, accidentes o sexo ocasional sin protección o uso de drogas. Este tratamiento debe comenzar en no más de 72 horas después de que una persona haya estado expuesta al virus y los pacientes deben usar los medicamentos durante 28 días. Este tratamiento farmacológico de emergencia se había recomendado desde 1996 para los trabajadores de la salud pinchados accidentalmente con una aguja, salpicados de sangre en los ojos o expuestos de alguna otra manera relacionada con el trabajo.

En la ciudad de Nueva York (Estados Unidos) se identifica una cepa altamente resistente del VIH, relacionada con la rápida progresión al sida.

2006 

En Toronto (Canadá) se lleva a cabo la XVI Conferencia Internacional sobre el Sida y allí el argentino Pedro Cahn, primer latinoamericano, es elegido nuevo presidente de la IAS.

En noviembre, el VIS (virus de inmunodeficiencia en simios) es encontrado en los gorilas.

2007 
La FDA estadounidense aprueba el Maraviroc, primer antagonista del receptor CCR5, como fármaco antiviral disponible para el tratamiento del sida.

2008 
Se anuncia que el americano Timothy Ray Brown, llamado «El paciente de Berlín» para preservar su anonimato, es la primera persona curada. Recibió un trasplante de médula ósea para tratar su leucemia mieloide aguda.

En la Ciudad de México se lleva a cabo la XVII Conferencia Internacional sobre el Sida, la primera realizada en América Latina y allí el argentino Julio Montaner es elegido nuevo presidente de la IAS; repitiéndose la nacionalidad de su antecesor por primera vez.

Años 2010 
Se confirma que el primer paciente curado del VIH, Timothy Ray Brown, todavía tiene un estado negativo de VIH tras cuatro años de haber abandonado el tratamiento.

En Viena, capital de Austria, tuvo lugar la XVIII Conferencia Internacional sobre el Sida. El ugandés Elly Katabira resulta elegido nuevo presidente de la Sociedad Internacional de SIDA (IAS) y es el primer africano.

2012 

La FDA estadounidense aprueba la Emtricitabina para la profilaxis previa a la exposición (PrEP). El medicamento puede ser tomado por adultos que no tienen VIH, para reducir el riesgo de contagio, pero que corren el riesgo de contraer el virus a través de la actividad sexual.

En Washington D. C., capital de los Estados Unidos, tuvo lugar la XIX Conferencia Internacional sobre el Sida. La francesa y descubridora del VIH Françoise Barré-Sinoussi, resulta elegida nueva presidente de la IAS y es la segunda mujer.

2013 
Se estrena la película Dallas Buyers Club del director Jean-Marc Vallée y con Matthew McConaughey y Jared Leto como protagonistas. Cuenta la historia del activista Ron Woodroof.

Se publica la confirmación de que un niño pequeño ha sido "funcionalmente curado" de la infección por VIH. Sin embargo, en 2014 se anunció que el niño había recaído y que el virus había reaparecido.
Un artículo del New York Times dice que 12 personas de 75 que comenzaron la terapia antirretroviral combinada poco después de infectarse pueden haberse «curado funcionalmente» del VIH según un estudio francés. Una persona curada funcionalmente no experimentará un aumento del virus en el torrente sanguíneo a pesar de suspender la terapia antirretroviral y, por lo tanto, no progresará a sida.

Muere el actor estadounidense y boxeador excampéon mundial, Tommy Morrison (44 años).

2014 
En julio sucede una catástrofe: el expresidente de la IAS Joep Lange y otros investigadores del VIH, son asesinados en el Vuelo 17 de Malaysia Airlines por un piloto suicida.

En Melbourne, Australia, tuvo lugar la XX Conferencia Internacional sobre el Sida. El americano Chris Beyrer resulta elegido nuevo presidente de la IAS.

2015 
Una nueva y agresiva cepa de VIH descubierta en Cuba. Investigadores de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, dicen que la cepa de VIH CRF19 puede progresar a SIDA dentro de dos o tres años de exposición al virus. Por lo general, el VIH tarda aproximadamente 10 años en convertirse en SIDA. Los investigadores encontraron que los pacientes con la variante CRF19 tenían más virus en la sangre que los pacientes que tenían cepas más comunes. Los pacientes con CRF19 pueden comenzar a enfermarse incluso antes de saber que están infectados, lo que en última instancia significa que hay un período de tiempo significativamente más corto para detener la progresión de la enfermedad. Los investigadores sospechan que los fragmentos de otros subtipos del virus se unen entre sí a través de una enzima que hace que el virus sea más poderoso y más fácil de replicar en el cuerpo, por lo tanto, la progresión más rápida.

En noviembre el actor estadounidense Charlie Sheen, el mejor pagado del mundo en los años 2000, hace público que es seropositivo y denuncia haber sido extorsionado para evitar que su enfermedad sea revelada.

2016 
Un estudio internacional encontró que casi 2.000 pacientes con VIH no respondieron al medicamento antiviral Tenofovir, el cual es el principal tratamiento farmacológico. La falta de respuesta al tratamiento indica que la resistencia del virus a la medicación es cada vez más común.

En Durban, Sudáfrica, tuvo lugar la XXI Conferencia Internacional sobre el Sida. La zimbabuense Linda-Gail Bekker resulta elegida nueva presidente de la IAS, es la segunda africana y la tercer mujer.

Las Naciones Unidas celebran su Reunión de alto nivel para poner fin al sida. Los países miembros se comprometen a poner fin a la epidemia de SIDA para 2030. Hubo una gran controversia en torno al evento, ya que más de 50 países bloquearon el acceso de los grupos LGBTQ+ para que no participaran en la reunión. Al término de las reuniones, la resolución final apenas mencionó varios grupos que son los más afectados por el VIH/SIDA: hombres que tienen sexo con hombres, personas transgénero, personas que se inyectan drogas y sexo trabajadores.

2018 
En Ámsterdam, capital del Reino de los Países Bajos, tuvo lugar la XXII Conferencia Internacional sobre el Sida. El británico Anton Pozniak resulta elegido nuevo presidente de la IAS.

2019 
Gareth Thomas, siendo el primer atleta británico de élite en hacerlo, anuncia ser seropositivo y es el primer rugbista de fama internacional.

Años 2020 
En febrero de 2020 se declaró fracasada la última vacuna experimental, aquella probada en Sudáfrica desde 2017.

En marzo se hace público el caso del venezolano Adam Castillejos, el paciente de Londres, quien es el segundo caso de curación y también por un trasplante de células madre para el cáncer.

En julio tuvo lugar la XXIII Conferencia Internacional sobre el Sida de forma virtual por la Pandemia de COVID-19, la malaya Adeeba Kamarulzaman fue elegida nueva líder del IAS y comenzó el conteo regresivo: a 10 años de la erradicación de la enfermedad (2030), no obstante sin contar con una cura.

2021 
Se anuncia que una paciente argentina (30 años de edad) se curó sin tratamiento y es junto a la estadounidense Loreen Willenberg, las únicas personas con tal capacidad en todo el mundo. Su organismo está siendo estudiado, ya que puede ser clave para la cura.

2022 
Inicia el «estudio Mosaico» de la Universidad Nacional Autónoma de México, estimado a terminar en 2024, que prueba la eficacia de una vacuna para evitar el contagio.

A fines de julio tendrá lugar la XXIV Conferencia Internacional sobre el Sida en la ciudad de Montreal, Canadá.

Referencias

Enlaces externos 
 

VIH
Epidemias del siglo XX
Sida
Historia del siglo XXI
Pandemia de sida